È noto per aver prestato la voce al pesce Nemo nel film animato del 2016 Alla ricerca di Dory. Rolence ha anche partecipato a corti come Cicero in Winter, Whom I Fear e Beta Persei.

Filmografia

Film

Videogames

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni